Карабаново — топоним.

Россия 
 Карабаново — село в Валуйском районе Белгородской области.
 Карабаново — город в Александровском районе Владимирской области.
 Карабаново — железнодорожная платформа Большого кольца МЖД, расположенная в одноимённом городе.
 Карабаново — деревня в Вичугском районе Ивановской области.
 Карабаново — деревня в Кологривском районе Костромской области.
 Карабаново — деревня в Красносельском районе Костромской области.
 Карабаново — деревня в Ногинском районе Московской области.
 Карабаново — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Карабаново — деревня в Зубцовском районе Тверской области.
 Карабаново — посёлок в Троицком районе Челябинской области.

Украина 
 Карабаново — село во Захарьевском районе Одесской области.

См. также 
 Карабанов
 Карабановщина